Аскарі (військо) — військо, що комплектувалось набраними з місцевих племен у Східній, Північно-Східній та Центральній Африці, та перебувало на службі європейських колоніальних держав у XIX — першій половині XX століть.
 Альберто Аскарі (, 13 липня 1918, Мілан — 26 травня 1955, Монца) — італійський гонщик, дворазовий чемпіон світу в класі Формула-1.
 Хасан аль-Аскарі (), Хасан ібн Алі, Імам Хасан Аскарі (1 грудня 846 — 1 січня 874) — 11-й імамітський імам.
 Антоніо Аскарі (; 15 вересня 1888, Сорга, Італія — 26 липня 1925, Монлері, Франція) — італійський автогонщик.
 Аскарі Мохаммадіан (;  2 березня 1963, Сарі, остан Мазендеран) — іранський борець вільного стилю.